Vári Pál (?) forgatókönyvíró
 Vári Pál (1948) labdarúgó (Bp. Honvéd)